Josep Figuera (ciclista), ciclista català de la dècada del 1920
 Josep Figueras i Dantí (Barcelona, 1952), motociclista i promotor del bicitrial català